Terry je zkrácená podoba jmen Theodorik, Terence nebo Tereza. Možné významy:

křestní jméno
 Terry Bozzio (* 1950), americký bubeník
 Terry Bradshaw (* 1948), hráč amerického fotbalu
 Terry Brooks (* 1944), americký spisovatel
 Terry Chimes (* 1956), anglický bubeník
 Terry Crews (* 1968), americký herec
 Terry Deary (* 1946), anglický historik
 Terry Eagleton (* 1943), anglický literární vědec
 Terry Farrellová (* 1963), americká herečka
 Terry Fox (1958–1981), kanadský aktivista
 Terry Gilliam (* 1940), americký režisér
 Terry Glenn (1974–2017), hráč amerického fotbalu
 Terry Gross (* 1951), americká rozhlasová moderátorka
 Terry Haass (1923–2016), česká výtvarnice
 Terry Hart (* 1946), americký astronaut
 Terry Jacks (* 1944), kanadský zpěvák
 Terry Lightfoot (1935–2013), anglický klarinetista
 Terry Markwellová (* 1952), americká herečka
 Terry McAuliffe (* 1957), americký politik
 Terry O'Quinn (* 1952), americký herec
 Terry Oldfield (* 1949), anglický hudebník
 Terry Pratchett (1948–2015), anglický spisovatel
 Terry Richardson (* 1965), americký fotograf
 Terry Riley (* 1935), americký hudební skladatel
 Terry Sawchuk (1929–1970), kanadský hokejista
 Terry-Thomas (1911–1990), anglický herec
 Terry Venables (* 1943), anglický fotbalista a trenér
 Terry Virts (* 1967), americký astronaut
 Terry Winograd (* 1946), americký informatik
 Terry Wogan (1938–2016), irský moderátor
 Terry Zwigoff (* 1949), americký filmový režisér

příjmení
 viz Terry (příjmení)

další významy
 Terry County, okres v Texasu
 Terry (Mississippi), město v USA
 Terry (Montana), město v USA
 Terry Peak, hora v USA
 Terry and the Pirates, americká hudební skupina